Le Livre de Jérémie peut désigner :
 le Livre de Jérémie, partie de l'Ancien Testament
 Le Livre de Jérémie, roman de JT LeRoy (2001)
 Le Livre de Jérémie, film d'Asia Argento adapté du roman (2004).